Nationaal Front of Front National is onder andere de benaming van een overkoepelende organisatie, veelal in communistische landen, om diverse nog toegestane partijen, vakbonden, jeugdbewegingen en vrouwenbonden te verenigen, zodat zij oppositioneel gezien geen bedreiging vormen voor het regime en tegelijkertijd een bepaalde vorm van democratie te handhaven. In Nederland was het Nationaal Front van april 1940  tot december 1941 de opvolger van het antisemitische, fascistische en nationaalsocialistische Zwart Front.

Lijst
Nationaal Front (DDR)
Zwart Front
Nationaal Front (Polen)
Nationaal Front (Tsjecho-Slowakije)
Nationaal Front (Zwitserland)
Ook in Iran was er kort voor de Iraanse Revolutie een Nationaal Front, zie Nationaal Front (Iran)
Front National (België), een extreem-rechtse politieke partij in België
Front National (Frankrijk), een extreem-rechtse politieke partij in Frankrijk
Front National (verzet), een Franse verzetsorganisatie tijdens de Tweede Wereldoorlog, opgericht door de communistische partij

Politieke organisatie